Quintus Fabius Maximus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Fabius Maximus (Konsul 213 v. Chr.) († 207/203 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Fabius Maximus (Suffektkonsul) († 45 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 45 v. Chr.
 Quintus Fabius Maximus Aemilianus (~186 v. Chr.–130 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 145 v. Chr.
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus († vor 100 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 121 v. Chr.
 Quintus Fabius Maximus Eburnus, römischer Politiker, Konsul 116 v. Chr., Zensor 108 v. Chr.

 Quintus Fabius Maximus Rullianus, römischer Politiker und Feldherr, Konsul 322, 310, 308, 297 und 295 v. Chr.
 Quintus Fabius Maximus Servilianus, römischer Politiker und Feldherr, Konsul 142 v. Chr.
 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (genannt Cunctator; ~275 v. Chr.–203 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 233, 228, 214, 213 und 209 v. Chr.